Occator kan syfta på

 Occator (krater) – en nedslagskrater på dvärgplaneten Ceres
 Occator (mytologi) – en gud för harvning i romersk mytologi
 Occator (släkte) – ett släkte insekter